

Sigle 
 KLT – Trasformata di Karhunen-Loève

Codici 
 klt – codice ISO 639-3 della lingua uka